Au sens propre, le bonnet-d'évêque était un chapeau quadrangulaire porté par les évêques.

Par déformation, et par analogie, la dénomination « bonnet-de-prêtre », peut désigner :

En botanique 
 bonnet-de-prêtre (ou  « bonnet-d'évêque », ou  « bonnet-carré », ou  « bois-carré »), l'arbuste nommé fusain (fusain d'Europe – Euonymus europaeus, de la famille des célastracées), qui, carbonisé, donne le fusain ; [ est en forme de (de bonnet de prêtre) ;
 bonnet-de-prêtre, l'arbre  Barringtonia asiatica (de la famille des lécythidacées).
 bonnet-de-prêtre (ou « pâtisson », ou « artichaut d'Espagne », ou « bonnet d'électeur », ou « couronne impériale »), des variétés de courges, de la famille des cucurbitacées.

En géographie / toponymie 
 Bonnet de Prêtre, un sommet de montagne du cirque naturel de Cilaos, dans les Hauts de l'île de La Réunion.